Politieke partij in Noorwegen: Liberale Volkspartij van Noorwegen (Det Liberale Folkeparti)
Politieke partij in Zweden: Liberale Volkspartij van Zweden (Folkpartiet Liberalerna)
Voormalige politieke partij in Nederland: Liberale Volkspartij (Nederland)